Riehle ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Riehle (* 1985), deutscher psychologischer Berater und Autor
 Richard Riehle (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Tomas Riehle (1949–2017), deutscher Architekturfotograf
 Wolfgang Riehle (1937–2015), deutscher Literaturwissenschafter

Siehe auch:
 Riele